De wolf en de drie biggetjes, een sprookje
Knir, Knar en Knor, Disneys versie van de 3 biggetjes uit het sprookje
Three Little Pigs, korte animatiefilm van Disney uit 1933 gebaseerd op bovenstaand sprookje
De drie biggetjes (strip), een stripverhaal van Samson en Gert